Enrico Fermi, een Italiaans natuurkundige.
 Fermi Gamma-ray Space Telescope, naar de natuurkundige.
 Femtometer, de Fermi is een volgens het SI niet officieel toegestane maar onder fysici niet ongebruikelijke naam voor deze lengte-eenheid.
 Fermigas, een gas dat bestaat uit deeltjes die voldoen aan de Fermi-Diracstatistiek.